Robert I av Parma, född 9 juli 1848, död 16 november 1907; var regerande hertig av Parma och Piacenza 1854–1859. Han var son till Karl III av Parma och Louise av Berry som var barnbarn till kung Karl X av Frankrike.

Biografi
Efter mordet på fadern 1854 blev han landets siste "regerande" hertig under sin mors förmyndarskap. Vid införlivandet med Italien 1860 fördrevs familjen och bosatte sig (mestadels) i Österrike. Robert var då tolv år. Han kom senare att ärva egendomarna Schwarzau am Steinfeld nära Wien, Villa Pianore i nordvästra Italien och Chambord i Frankrike, där man också tidvis bodde.

Familj

Han gifte sig två gånger, 1869 med Maria Pia av Bägge Sicilierna (1849–1882) (dotter till Ferdinand II av Bägge Sicilierna) och 1884 med Maria Antonia av Braganza (1862–1959, dotter till Mikael I av Portugal).

I sina två äktenskap blev han far till sammanlagt 24 barn.

Mindre än fyra månader efter hertig Roberts död 1907 förklarade en österrikisk domstol på uppdrag av hans änka, hertiginnan Maria Antonia, sex av barnen i hans första äktenskap omyndiga (de hade inlärningssvårigheter).

Barn i första äktenskapet 
Marie Louise av Bourbon-Parma (1870–1899) gift med Ferdinand I av Bulgarien
Ferdinando (5 mars 1871–14 april 1871)
Luisa Maria (1872–1943)
Enrico av Bourbon-Parma (1873–1939) handikappad, ogift
Maria Immacolata (1874–1914)
Giuseppe av Bourbon-Parma (1875–1950) handikappad, ogift
Maria Teresa (1876–1959)
Maria Pia (1877–1915)
Beatrice (1879–1946) gift med Pietro Lucchesi-Palli
Elias av Bourbon-Parma (1880–1959) gift med Maria Anna av Österrike (1882-1940)
Maria Anastasia (25 augusti 1881–7 september 1881)
Dödfött barn; Augusto eller Augusta (22 september 1882) vid denna förlossning dog Maria Pia

Barn i andra äktenskapet 
Maria della Neve Adelaide (1885–1959)
Sixtus av Bourbon-Parma (1886–1934) gift med Hedwige de la Rochefoucauld
Xavier av Bourbon-Parma (1889–1977) gift med Madeleine de Bourbon-Busset
Francesca (1890–1959) benediktinernunna i Solesmes
Zita av Bourbon-Parma (1892–1989) gift med Karl I av Österrike
Felix av Bourbon-Parma (1893–1970) gift med Charlotte, storhertiginna av Luxemburg
René av Bourbon-Parma (1894–1962) gift med Margrethe av Danmark
Maria Antonia (1895–1977) benediktinernunna i Solesmes
Isabella (1898–1984) ogift
Louis av Bourbon-Parma (1899–1967) gift med Maria av Italien
Henrietta (1903–1987) ogift, döv
Gaetano (1905–1958) gift med Margarete av Thurn und Taxis

Referenser

Noter

Externa länkar 

Födda 1848
Avlidna 1907
Parmas regenter
Huset Bourbon-Parma
Män